Сасани́дская оде́жда (среднеперсидское: джамаг или паймог), представленная персами, была «в значительной степени похожим» на одежду, которую носили другие иранские народы. Она была особенно уместна и применима для верховой езды. Наиболее распространёнными первоисточниками для изучения сасанидской одежды являются формы изобразительного искусства, в частности, рельефы. В отношении сасанидской одежды Мэттью Канепа (2018) утверждает: 

Согласно Элси Х. Пек (1992), учёным препятствовали в их исследованиях сасанидских женских платьев из-за нехватки сохранившегося материала (то есть репрезентаций) по сравнению с мужской сасанидской одеждой.

См. также 
 
 Парфянская одежда
 Тохарская одежда
 Византийский светский костюм 
 Цангион

Примечания

Источники 
 
 

Государство Сасанидов
История одежды